Giovanni Corsi (1472-1547) – umanista italiano
 Giovanni Corsi (1600-1661) – marchese italiano
 Giovanni Corsi (1822-1890) – cantante italiano
 Giovanni Corsi (1867-1953) – ingegnere e politico italiano